Anton Bobër – calciatore russo
Bernard Bober – arcivescovo cattolico e teologo slovacco
Robert Bober – giornalista e scrittore francese
Stanislas Bober – ciclista su strada francese